"popęd" w biologii to pojęcie blisko związane z instynktem
 popęd płciowy
 popęd (fizyka)
 popęd (psychoanaliza)